Monumento a Colón se refiere a los monumentos erigidos en honor a Cristóbal Colón:

Alemania
 El Monumento a Colón, situado en Bremerhaven.

Argentina
 El Monumento a Colón, situado en Buenos Aires, capital nacional.
 El Monolito a Colón, situado en Gaiman, localidad de la Provincia del Chubut.
 El Monumento a Colón y el descubrimiento de América, situado en Rafaela, localidad de la Provincia de Santa Fe.

Bolivia
 El Monumento a Colón, situado en La Paz, capital estatal.

Chile
 El Monumento a Colón de Valparaíso, inaugurado en 1877. Se encuentra en la calle Brasil de Valparaíso, en Chile.

Colombia
 El Monumento a Colón, situado en Cartagena de Indias en la Plaza de la Aduana
 El Monumento a Colón, situado en Barranquilla.
 El Monumento a la Reina Isabel y Cristóbal Colón, situado en Bogotá, capital estatal; antes en la Avenida de las Américas, ahora en la Calle 26 con carrera 97 cerca al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Cuba
 El Monumento a Colón, situado en Guardalavaca, Holguín.
 El Monumento a Colón, situado en Cárdenas, Matanzas.

 El Monumento a Colón, situado en el Palacio de los Capitanes Generales en La Habana.

España
 El Monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón, situado en la Gran Vía de Colón de Granada.
 El Monumento a Colón de Palos de la Frontera, situado en el paraje de La Rábida.
 El Monumento a la Fe Descubridora, también llamado Monumento a Colón, situado a las afueras de Huelva.
 El Monumento a Colón de Moguer, situado en el Plaza de las Monjas.
 La Estatua a Colón de Huelva, situado en la Plaza de las Monjas.
 El Monumento a Colón de Sevilla, sito en La Catedral de Santa María de Sede.
 El Huevo de Colón en Sevilla, situado en el parque de San Jerónimo.
 El Monumento a Colón, situado en Barcelona, sito frente al puerto de esta ciudad.
 El Monumento a Colón de Las Palmas de Gran Canaria, sito en la alameda homónima.
 El Monumento a Colón de Maspalomas (Gran Canaria), sito en la avenida homónima.
 El Monumento a Colón de Valladolid, situado en la plaza homónima.
 El Monumento a Colón de Salamanca, situado en la plaza homónima.
 El Monumento a Colón de Pontevedra, situado en los Jardines de Colón.
 El Monumento a Colón de Madrid, capital estatal, en la plaza homónima.
 El Monumento a Colón de Cartagena, Capital de Departamento Marítimo en la Muralla del Mar.

Estados Unidos
 El Monumento a Colón, situado cerca de City Hall en Columbus, Ohio.
 El Monumento a Colón, situado en New Haven, Connecticut.
 El Monumento a Colón, situado en Central Park en Nueva York.
 El Monumento a Colón, situado en Schenley Park, Pittsburgh.
 El Monumento a Colón, situado en Telegraph Hill, San Francisco, California.

Italia
 El Monumento a Colón, situado en Génova.
 El Monumento a Colón, situado en Milán.
 El Monumento a Colón, situado en Rapallo.

México
 El Monumento a Colón, situado en Ciudad de México, que estuvo en la glorieta formada en la intersección del paseo de la Reforma y la avenida Morelos.
 El Monumento a Colón, situado en Ciudad de México, en la glorieta formada en la intersección de las calles Buenavista y Héroes Ferrocarrileros.
 El Monumento a Colón, situado sobre la Avenida Colón casi esquina con Avenida Escobedo en la zona centro de Torreón, Coahuila.
 El Monumento a Colón, situado en el cruce de Avenida Colón y Paseo Tolloacan en Toluca, Estado de México.
 El Monumento a Colón, situado en el cruce de Blvd. Campestre y Av. Panorama en León, Guanajuato.
 El Monumento a Colón, situado en la Av. Constituyentes, a la entrada del Centro Cultural Gómez Morín, frente a la Alameda Central en Santiago de Querétaro, Querétaro.

Panamá
 El Monumento a Colón, situado en la ciudad de Colón.

Perú 

 El Monumento a Colón, situado en el Paseo Colón en Lima.
 El Monumento a Colón, situado en el Plaza Colón en la Alameda Bolognesi, Tacna.

Portugal
 El Monumento a Colón, situado en Santa María, Islas Azores.
 El Monumento a Colón, situado en Funchal, Madeira.

Reino Unido
 El Monumento a Colón, situado en Belgrave Square Londres.

República Dominicana
 El Faro a Colón situado en Santo Domingo.
 El Monumento a Colón situado en el parque Colón, Santo Domingo. Junto a la catedral primada.

Uruguay
 El Monumento a Colón, situado en Durazno.

Venezuela
 El Monumento a Colón en el Golfo Triste, situado en Caracas.